Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2015, що проходив з 19 по 28 квітня 2015 року в Ченду (Китай).

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очка
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очка
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очка
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Відкриття чемпіонату: 18 квітня
 Ігрові дні: 19-23, 25-28 квітня
 Вихідний день: 24 квітня
 Закриття чемпіонату: 28 квітня
 Початок партій 1-8 тур о 10-00, 9 тур о 6-30 (час Київський)

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні результати шахістів збірної України 
 Дошка — № дошки (1-4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 США (2½) — суперник (США) та кількість набраних очок;
 2247 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце на своїй дошці.

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Бела Хотенашвілі () — 83,3% 
 Валентина Гуніна () — 62,5% 
 Гампі Конеру () — 61,1% 
 Друга шахівниця:
 Ліліт Мкртчян () — 72,2% 
 Харіка Дронаваллі () — 68,8% 
 Марія Музичук () — 68,8% 
 Третя шахівниця:

 Мері Арабідзе () — 85,7% 
 Наталя Погоніна () — 64,3% 
 Шень Ян () — 64,3% 
 Четверта шахівниця:
 Лей Тінцзє () — 72,2% 
 Олександра Горячкіна () — 71,4% 
 Ніно Баціашвілі () — 64,3% 
 Резервна шахівниця:
 Ольга Гиря () — 92,9% 
 Ding Yixin () — 75,0% 
 Саломе Мелія () — 60,0%

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Бела Хотенашвілі () — 2699 
 Ольга Гиря () — 2695 
 Мері Арабідзе () — 2615

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт командного чемпіонату світу серед жінок  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Чемпіонат на chess-results.com  

Шахові турніри 2015
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт у Китаї
Квітень 2015